Максим Владимирович Кагал (; 1 декабря 1991, Кременчуг — 25 марта 2022, Мариуполь) — украинский спортсмен-кикбоксер. Чемпион мира в составе сборной Украины и бронзовый призёр по кикбоксингу по версии ISKA 2014. Серебряный призёр открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Бронзовый призёр в разделе К-1 (весовая категория до 60 кг).

Служил в отряде «Азов» в звании старшего лейтенанта, позывной «Пистон». Погиб в ходе боёв за Мариуполь. Герой Украины (посмертно).

Примечания 

Кикбоксеры Украины
Погибшие при обороне Украины от вторжения России (2022)
Участники обороны Украины от вторжения России (2022)
Военные полка «Азов»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании